Die folgende Liste von Hühnerrassen enthält sämtliche vom Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG) anerkannten Hühnerrassen. Die Liste wird ergänzt durch in Mitgliedsverbänden des Europäischen Verbandes für Geflügel-, Tauben-, Vogel-, Kaninchen- und Caviazucht (EE) anerkannte Rassen. Den Großrassen werden jeweils ihre verzwergten Varianten gegenübergestellt. Um die Liste zu vervollständigen werden auch die wenigen ursprünglichen Zwerghühner, die sogenannten „Urzwerge“, in einer separaten Spalte genannt. Alle Zwerghühner finden sich in der Liste von Zwerghuhnrassen.

Anerkannte gefährdete Geflügelrassen werden mit ihrem Gefährdungsgrad außerdem in der Liste gefährdeter Nutztierrassen im Abschnitt Geflügel bzw. Hühner geführt.

Die zur Eier- und Fleischproduktion eingesetzten Hybridhühner werden in diese Liste nicht aufgenommen. Hybridhühner sind keine Rassehühner, sie werden aus reinerbigen Inzuchtlinien gekreuzt und eignen sich nicht zur Rassen-Zucht.

Liste von Hühnerrassen

Siehe auch 
 Haushuhn
 Liste der Farbenschläge des Haushuhnes
 Liste von Haustierrassen

Literatur 
 Walter Schwarz, Armin Six: Der große Geflügelstandard in Farbe. 7., überarbeitete und ergänzte Auflage. 1. Band: Hühner, Truthühner, Perlhühner. Oertel + Spörer, Reutlingen 2004, ISBN 3-88627-511-6
 Hans-Joachim Schille: Lexikon der Hühner. Komet-Verlag, Köln, o. J., ISBN 3-89836-447-X

Quellen 
 Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter e. V.:
 Rassen- und Farbenschläge Verzeichnis des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter e.V., abgerufen am 23. April 2022 (PDF-Datei, 1,1 MB)
 Rassetafeln Hühner, abgerufen am 23. April 2022 (PDF-Datei, 6,03 MB)
 Rassetafeln Zwerghühner, abgerufen am 23. April 2022 (PDF-Datei, 6,8 MB)
 Europäischen Verband für Geflügel-, Tauben-, Vogel-, Kaninchen- und Caviazucht:
 Verzeichnis der in Europa anerkannten Rassen und Farbenschläge der Großhühner (EE-Liste Rassen & Farben, Stand: 2020, XLS-Datei)
 Verzeichnis der in Europa anerkannten Rassen und Farbenschläge der Zwerghühner (EE-Liste Rassen & Farben, Stand: 2020, XLS-Datei)
 Liste der von der EE anerkanten Hühnerrassen und deren Ringgrössen 2019, abgerufen am 23. April 2022 (PDF-Datei, 522 KB)
 Liste der von der EE anerkanten Zwerghühnrassen und deren Ringgrössen 2019, abgerufen am 23. April 2022 (PDF-Datei, 307 KB)

Einzelnachweise 

!
Huhnerrassen